Сарзеду () — португальська власна назва.

Топоніми

Сарзеду (Бразилія)

Сарзеду (Арганіл) — парафія.
 Сарзеду (Ковілян) — парафія.
 Сарзеду (Моймента-да-Бейра) — парафія.